Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Ilana Kloss e Marise Kruger che hanno battuto in finale Barbara Potter e Pam Whytcross 6-3, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1978